Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Лізель Губер і Ліза Реймонд.

Губер і Реймонд виграли титул, оскільки їх суперниці Вікторія Азаренко і Марія Кириленко знялись перед фінальним матчем через травму правої кисті у Азаренко.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Rogers Cup 2011